Јован Милићевић може да се односи на:

 Јован Милићевић (историчар) (1927-1984), српски историчар
 Јован Милићевић (глумац) (1923-1992), српски глумац